Quebrada puede referirse a:
 Quebrada, un accidente geográfico.
 Quebrada (arroyo), o riachuelo como se le conoce en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela.
 Quebrada (Camuy), localidad de Puerto Rico.
 Quebrada (San Lorenzo), localidad de Puerto Rico.
 Quebrada (tango), uno de los movimientos clásicos del baile de tango.